Лаха:
 Лаха (народ) — народ во Вьетнаме.
 Лаха (язык) — язык этого народа, относится к кадайским языкам.
 Лаха — деревня в Подляском воеводстве Польши.
 Лаха (село) — село в Агинском районе Забайкальского края России.
 Лаха (река) — река в Чили
 Лаха (город) — город в Боливии.